Kostakowsky (ukrain.: Костаковски; Transliteration Kostakovsky) ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobo Kostakowsky (1883–1953), ukrainischer Violinist und Komponist
 Lya Kostakowsky de Cardoza y Aragón (?–1988), mexikanische Schriftstellerin, Tochter von Jacobo K.
 Olga Kostakowsky (1913–1993), geläufig als Olga Costa, mexikanische Künstlerin, Tochter von Jacobo K.